Jacob Willemszoon Delff kan syfta på följande personer:

* Jacob Willemszoon Delff den äldre (omkring 1550–1601), holländsk kopparstickare och målare
 Jacob Willemszoon Delff den yngre (1619–1661), holländsk målare och ämbetsman